bł. Eliasz (zm. 1260) – dominikanin z Sandomierza, męczennik
 bł. Eliasz Carbonell Mollá (1869–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Eliasz Nieves (1882–1928) – meksykański augustianin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Eliasz